Karle puede referirse a:
Isabella Karle, científica estadounidense.
Jerome Karle, científico estadounidense, premio Nobel de Química de 1985.